Ро́щино — посёлок Сосновского района Челябинской области РФ. Административный центр Рощинского сельского поселения

Географическое положение 
Находится в северо-западном направлении от города Челябинска. Расстояние до Челябинска составляет 19 км. Соседние населённые пункты: районный центр — с. Долгодеревенское, д. Ужовка, д. Есаулка, д. Ключовка. Расстояние до районного центра составляет 9 км.

История 
Возник в 1982 г. как населенный пункт при Сосновской птицефабрике

Экономика 
Возле посёлка находятся крупные предприятия пищевой промышленности: ОАО «Макфа» и ООО «Равис — птицефабрика Сосновская». Птицефабрика является градообразующим предприятием по отношению к посёлку. Также находятся популярные магазинные сети: «Пятёрочка» и «Магнит»

Население

Транспорт 
Остановка общественного транспорта «пос. Рощино».

Дороги с твердым покрытием, автобусное сообщение с Челябинском. На октябрь 2020 года действует автобусный маршрут № 134.

Примечания 

Населённые пункты Сосновского района (Челябинская область)